Бюрен () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн. 

Входит в состав округа Дорнек. Население составляет 948 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 2472.

Ссылки 
 Официальная страница